Portulacaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Portulacaria ingår i familjen Didiereaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Portulacaria